Los arquianélidos, antes conocidos como el taxón Archiannelida (B. Hatschek, 1878) o Haplodrili (R. Lankester), son un grupo de gusanos anélidos muchas veces no segmentados y de hábitat meiofaunal, habitando entre los granos de arena del sedimento marino, y que por su simplicidad y pequeño tamaño fueron considerados primitivos. Figuró como filo, clase o como un orden dentro de Polychaeta, sin embargo, los análisis filogenéticos no validan este grupo y podría tratarse de un grupo polifilético o de uno parafilético basal con respecto a los clados Errantia y Sedentaria y conformado por familias que actualmente están clasificadas en Polychaeta incertae sedis, pero que podrían estar agrupadas en los siguientes clados:

 Protodriliformia
 familias Polygordiidae, Protodrilidae, Protodriloididae y Saccocirridae.
 Orbiniida
 familias Dinophilidae, Diurodrilidae, Nerillidae, Orbiniidae y Parergodrilidae.

Características 
En general presentan las siguientes características.
 Son acuáticos (marinos o dulceacuícolas).
 Son seres intersticiales (meiofaunales), pues viven entre los granos de arena.
 Pueden ser transparentes o anaranjados.
 Poseen estructuras adhesivas (ventosas o moco) para fijarse en los granos de arena y así no ser llevados por las corrientes marinas.
 Cuerpo filiforme (vermiforme y alargado).
 Segmentos poco diferenciados o sin segmentar externamente.
 Presencia de cílios y flagelos.
 Pueden poseer 2 cavidades (como otros poliquetos) que son quimiorreceptoras. De estas cavidades salen las cerdas.
 Fibras musculares bien desarrolladas.
 Faringe eversible (probóscide).
 Parapodios reducidos o ausentes.
 Prostomio con o sin tentáculos. Si tiene, son 2 o 3.
 Presencia o no de 4 palpos, sin peristomio ni cirros tentaculares.
 Un par de ojos o ausencia de ellos.
 Órganos nucales.
 Pigidio con papilas adhesivas (moco).
 Sexos separados.
 Fecundación interna o externa.
 Larva trocófora (su desarrollo no es directo).
 Hasta ahora solo fue descrita la reproducción sexual. La asexual tal vez ocurra, pues son animales muy poco estudiados.

Filogenia 
Filogenéticamente, algunos grupos han sido adscritos a Aciculata o a Canalipalpata, pero no hay consenso. por lo que actualmente (2018) se mantienen como incertae sedis. 

La mayoría de estudios sostienen que los arquianélidos son varios grupos no relacionados entre sí; sin embargo, es probable que sean un grupo primitivo y parafilético en la base de los grandes clados: Errantia y Sedentaria; en donde los arquianélidos se agruparían respectivamente en dos clados: Protodriliformia y Orbiniida. Las relaciones entre arquianélidos y su parentesco con los demás anélidos serían las siguientes:

Referencias 

Annelida
Polychaeta